Ivan Dodig e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma Dodig ha deciso non partecipare e Ram ha preso parte al concomitante torneo di Estori.

In finale Frederik Nielsen e Tim Pütz hanno sconfitto Marcelo Demoliner e Divij Sharan con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Rohan Bopanna /  Dominic Inglot (primo turno)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (quarti di finale)

 Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)
 Roman Jebavý /  Andrés Molteni (primo turno)

Riserve 

  Andre Begemann /  Rudolf Molleker (primo turno)

Wildcard 

  Matthias Bachinger /  Peter Gojowczyk (primo turno)

 Yannick Maden /  Maximilian Marterer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2019